weer (meteorologie), de gesteldheid van de atmosfeer
weer (aantasting), schimmelaantasting van natuurlijke stoffen
kwast (hout), onregelmatigheid in hout, bijvoorbeeld een overblijfsel van een tak in hout
eelt, vereelte plek
weer, benaming voor kalf, jaarling
weer, een gecastreerde ram
weer, een gecastreerde bok, zie geit (niet algemeen)
weer, een mannelijk konijn of rammelaar (niet algemeen)
een langgerekt perceel in een slagenlandschap, een perceel tussen sloten
bouwwerk ten behoeve van de weervisserij
Weer (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Oude Weer, een waterloop bij het Nederlandse dorp Warffum
De Weer, een behuisde wierde in de Nederlandse gemeente Eemsdelta

Zie ook 
Het Weer (doorverwijspagina)